Фейе́тт ():

Топонимы США 
 Фейетт (Алабама) — административный центр округа Файетт, штат Алабама.
 Фейетт (Айова) — город в округе Файетт, штат Айова.
 Фейетт (Мэн) — город в округе Кеннебек, штат Мэн.
 Фейетт (Миссисипи) — административный центр округа Джефферсон, штат Миссисипи.
 Фейетт (Миссури) — административный центр округа Ховард, штат Миссури.

См. также 
 Фейетт (округ)